Чуко́вский (Чуко́вская) — фамилия. Известные носители:

Чуковский 
 Чуковский, Корней Иванович (при рождении Николай Корнейчуков; 1882—1969) — русский советский писатель, поэт, публицист, критик, литературовед и переводчик, журналист.
 Чуковский, Николай Корнеевич (1904—1965) — русский советский писатель.

